Toto je diskografie anglické popové zpěvačky Kim Wilde.

Diskografie 
Informace o zdrojích žebříčků:
 USA, singly – Billboard Hot 100
 USA, alba – Billboard 200
 UK (Spojené království), singly a alba – UK Singles Chart.

Studiová alba 
Stav k červnu 2013.

Kompilační alba 

 V roce 1993 bylo remixové album nazvané The Remix Collection vydáno v Austrálii, kde se nejvýše umístilo na 64. pozici.

Singly

Odkazy

Reference 

 https://web.archive.org/web/20080904064521/http://www.billboard.com/bbcom/bio/index.jsp?pid=18471
 http://www.filmbug.com/db/344190
 https://web.archive.org/web/20100103210822/http://80smusiclyrics.com/artists/kimwilde.htm
 https://web.archive.org/web/20080703073644/http://www.wilde-life.com/articles/2008/02686/

Externí odkazy 
 KimWilde.com – Oficiální stránky

Wilde, Kim